Swiss Indoors Basel 2010 – tenisowy turniej ATP z cyklu Swiss Indoors Basel rozgrywany w dniach 1–7 listopada 2010 roku w Bazylei na kortach twardych w hali o puli nagród 1 755 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2010 w tenisie ziemnym
2010
2010 w Szwajcarii